Orbis (lat. orbis‚ Scheibe, Kreis, Erdkreis, Welt) steht für:

Gemeinden:
 Orbis, Ortsgemeinde in Kirchheimbolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Unternehmen:
 Orbis (Unternehmen), deutsche Unternehmensberatung
 Orbis S.A., Unternehmen im Hotel- und Transportbereich in Polen
 Orbis Will, Hersteller von Handwerkzeug, siehe Knipex #Unternehmensgruppe
 Orbis (Verlag), Verlag in der Tschechoslowakei (Tschechien)

Buchreihen:
 Orbis academicus, Enzyklopädie der Wissenschaften
 Orbis Phaenomenologicus, Buchreihe zur Phänomenologischen Philosophie

Sonstiges:
 Orbis terrarum, lateinische Bezeichnung für den bewohnten Erdkreis
 Orbis Terrarum, Zeitschrift für Historische Geografie
 Orbis Latinus, latein-deutsches Wörterbuch geografischer Ortsnamen
 OrbisOS, Betriebssystem der PlayStation 4, siehe PlayStation 4 #Betriebssysteme

ORBIS steht für:
 ORBIS (Unternehmensdatenbank), eine Unternehmensdatenbank
 ORBIS (Software), ein Krankenhausinformationssystem
 ORBIS International, Hilfsorganisation gegen Augenkrankheiten in der Dritten Welt
 Orbiting Binary Black Hole Investigation Satellite, japanisches Weltraumteleskop für Röntgenastronomie zur Untersuchung binärer Schwarzer Löcher

Siehe auch:
 Orbis pictus
 Totius orbis, päpstliches Rundschreiben
 Orbit

Abkürzung